The Vagabonds est le titre de plusieurs films :
 The Vagabonds, film muet américain réalisé par Sidney Olcott, sorti le  ;
 The Vagabonds, film muet américain réalisé par Otis Thayer, sorti le  ;
 The Vagabonds, film muet américain produit par Thanhouser Film Corporation, sorti en 1915 ;
 , titre international du film polonais  réalisé par Michal Waszynski, sorti en 1939.